Cyclops castor – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1825 roku przez francuskiego zoologa, Anselme Gaëtana Desmaresta.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops castor Desmarest, 1825. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1825 roku